Moussa Coulibaly (1981), calciatore maliano
 Moussa Coulibaly (1992), calciatore maliano
 Moussa Coulibaly (1993), calciatore maliano